Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1972/1973 — 37-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в истории чемпионом стал клуб Тесла Пардубице, победивший в финале плей-офф Дуклу из Йиглавы.

Формат 
В сезоне 1972/73 чемпион Чехословакии вновь определялся по результатам плей-офф. На 1-м этапе 10 команд играли 4-круговой турнир, по результатам которого 4 лучших клуба в играх на выбывание разыгрывали медали. Как и 2 года назад, в полуфиналах между собой играли 1-я с 3-й и 2-я с 4-й командой регулярного чемпионата. Чемпионом стала Тесла из Пардубице, обыгравшая в финале команду Дукла Йиглава. В серии за бронзовые медали братиславский Слован одолел СОНП Кладно. Интересно, что плей-офф был проведён после чемпионата мира: 1-й этап был завершён 6 марта 1973 года, полуфинальные серии начались аж 20 апреля.

Турнирная таблица 1-го этапа

{|class="wikitable" style="text-align: center;font-size:100%"
!width=36|
!width=165|Команда
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
!width=36|
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 1. ||align=left|Тесла Пардубице
|36||24||3||9||154||92||51
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 2. ||align=left|Дукла Йиглава
|36||19||8||9||156||100||46
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 3. ||align=left|Слован Братислава
|36||16||6||14||119||117||38
|- align=center bgcolor=ccffcc
| 4. ||align=left|СОНП Кладно
|36||13||10||13||107||107||36
|-
| 5. ||align=left|ЗКЛ Брно
|36||15||6||15||109||110||36
|- 
| 6. ||align=left|Шкода Пльзень
|36||14||7||15||124||127||35
|- 
| 7. ||align=left|ХЗ Литвинов
|36||13||7||16||97||135||33
|- 
| 8. ||align=left|Спарта Прага
|36||12||6||18||117||125||30
|- 
| 9. ||align=left|ВСЖ Кошице
|36||10||9||17||114||139||29
|- align=center bgcolor=#ffcccc
| 10. ||align=left|Ческе-Будеёвице
|36||11||4||21||88||133||26''
|- 
|}

 Плей-офф 
Четыре лучшие команды 1-го этапа попали в плей-офф. В полуфиналах в сериях до 4-х побед встречались 1-я с 3-й и 2-я с 4-й командой. Серия за бронзовые медали была до 3-х побед, чемпион определялся в серии до 4-х побед.

 Полуфиналы Тесла Пардубице — Слован Братислава — 4:2 (3:2 ОТ, 6:1, 1:2, 3:4 ОТ, 3:1, 3:2 ОТ)Дукла Йиглава — СОНП Кладно — 4:0 (3:0, 4:2, 7:4, 4:1)

 Финал 
Тесла Пардубице — Дукла Йиглава — 4:2 (5:3, 3:0, 3:4, 0:7, 5:2, 5:3)

 За 3-е место Слован Братислава — СОНП Кладно — 3:2 (2:7, 4:1, 1:3, 4:2, 5:4 Б)

 Лучшие бомбардиры 

Шайбы 
1-й этап
1. Юлиус Хаас (Слован) — 32 шайбы

2. Милан Новы (Дукла) — 30

3. Владимир Мартинец и Богуслав Штястны (оба — Тесла) — по 26

Плей-офф
1. Милан Новы (Дукла) — 9 шайб

2. Иржи Холик (Дукла) — 7 

3. Эдуард Новак (Кладно) и Богуслав Штястны (Тесла) — по 6

 Гол+пас 

 1-й этап 

 Плей-офф 

 Состав чемпиона ВратариИржи Црха, Ян РацаЗащитникиФрантишек Панхартек, Карел Вогралик, Иржи Андрт, Владимир Бездичек, Горимир Секера, Антонин Славик, Павел Дочкал, Иржи БачинаНападающиеВладимир Мартинец, Богуслав Штястны, Иржи Новак, Станислав Прыл, Йозеф Палечек, Владимир Файт, Вацлав Ганька, Мартин Павличек, Радован Чижек, Франтишек Булис, Милан Хейдук (старший)Тренер''' — Горимир Секера (старший)

Переходный турнир 

В связи с расширением чемпионата, система розыгрыша переходного турнира изменилась: в нём приняли участие худшая команда 1-й лиги и  4 лучшие команды 2-й лиги. 

В элитную лигу вышли команды, занявшие первые 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1972/73 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1972 году
Спорт в Чехословакии в 1973 году
1972 год в хоккее
1973 год в хоккее